Úplnost v obecném smyslu znamená, že je něco úplné, celistvé, neporušené, dovršené, kompletní. V užších významech může znamenat:

matematika
 Úplná teorie – teorie v matematické logice
 Gödelova věta o úplnosti predikátové logiky - pojem z oboru matematické logiky
 Úplný svaz – pojem z oboru teorie uspořádání
 Úplný graf – pojem z oboru teorie grafů
 Úplný bipartitní graf – pojem z oboru teorie grafů
 Úplná relace – pojem z oboru teorie množin
 Axiom úplného výběru – pojem z oboru teorie množin
 Úplný metrický prostor – pojem z oboru topologie
 Úplná prostorová náhodnost – pojem z oboru statistika
 Úplné uspořádání - pojem z oboru teorie uspořádání
 Úplná indukce – pojem z oboru logiky
 Úplná disjunkce – pojem z oboru logiky
 Úplný systém jevů  pojem z oboru teorie pravděpodobnosti a statistiky

fyzika
 Úplná množina pozorovatelných – pojem z oblasti kvantové fyziky
 Úplný odraz – fyzikální zákon z oblasti optiky

chemie
 Zeslabený úplný odraz – spektroskopická metoda analytické chemie

informatika
 NP-úplnost – pojem z oboru teoretické informatiky
 Turingovská úplnost – pojem z oboru teorie vyčíslitelnosti

genetika
 Úplná dominance – pojem z oblasti genetiky

filosofie
 Úplná emulace mozku – pojem z oblasti transhumanismu

politická strana
 Národní svaz za úplnou nezávislost Angoly – politická strana v Angole

literatura
 Úplná sbírka ruských letopisů – knižní série staroruských letopisů

televize a film
 Úplně normální – americký komediální televizní seriál
 Úplné bezvětří – americký hororový film
 Úplné zatmění – britský film
 Všechno úplně všechno – americký film
 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám – britská filmová komedie

Externí odkazy